Verlaine is een gemeente in de Belgische provincie Luik. De gemeente ligt in het arrondissement Hoei en telt ruim 4.000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen 

In de gemeente liggen nog een aantal gehuchten:
Borsu, Oudoumont, Hepsée, Rogerée, Gerbehaye.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 
In de gemeente bevinden zich onder andere de volgende bezienswaardigheden:
 Tumulus van Verlaine
 Sint-Remigiuskerk
 Kasteel van Seraing-le-Château

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Sport 
In Verlaine speelt voetbalclub RCS Verlaine, die is aangesloten bij de KBVB. De club speelde in haar bestaan een seizoen in de nationale reeksen.

Externe links
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)